

Patronyme 

 Arnold Schulman (1925-2023), scénariste et dramaturge américain ;
 Cathy Schulman (1965-), productrice de cinéma américaine ;
 Daria Schulman Halprin (1947-), danseuse américaine ;
 Ellen Louise Baker, née Schulman (1953-), astronaute américaine ;
 J. Neil Schulman (1953-2019), romancier américain ;
 Kalman Schulman (1819-1899), historien, auteur et poète russe de langue hébraïque ;
Liv Schulman (1985-), artiste contemporaine
 Michael "Mike" Schulman (19?-), homme d'affaires américain ;
 Roger S. H. Schulman (19?-), scénariste et producteur américain ;
 Sam Schulman (1928-2019), le dernier américain survivant membre de l'équipage du fameux bateau Exodus 1947.
 Tom Schulman (1950-), réalisateur, producteur, producteur exécutif et scénariste américain.

Autres sujets 
 (17976) Schulman, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif